Virslīga 2017 var den 26:e säsongen av högstaligan i fotboll i Lettland.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–12

Omgång 13–24

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Lettland
Fotbollssäsongen 2017
Säsonger av Latvijas futbola Virslīga